Дми́трий Благо́й:*